Zlin Aircraft a.s. (ранее Moravan Aviation s.r.o.) — чешская (ранее Чехословакия) акционерная авиастроительная компания, расположенная на аэродроме Отроковице, возле города Отроковице.

Компания была основана в 1934 году и до нынешнего времени выпустила свыше 5600 самолётов (в большинстве своём учебно-тренировочных и акробатических).
Все самолёты компании именовались ZLIN, по одноименному району, где и расположен город.

Продукция

Ссылки 

 Сайт компании
 Злин-526 «Акробат»

Примечания 

Авиастроительные компании Чехии